Ку́рица:
 Курица — домашняя птица.
 «Курица» — трагикомедия Валентина Ховенко с Натальей Гундаревой в главной роли (СССР, 1991).
 «Курица» () — музыкальная комедия Романа Бровко (Украина, 2017).
 Вилла «Курица» — вымышленный дом, в котором жила Пеппи Длинныйчулок.

Топоним 
 Курица — деревня в Курской области.
 Курица — река в Красногорском районе, левый приток реки Москвы.
 Курица — река, правый приток Желчи.
 Курица — река, левый приток Сеньги.
 Курица — река, левый приток Терна.
 Курица — подводная банка к югу от острова Сало у восточного берега Ладоги.

См. также 
 Большая Курица — река в Курской области, правый приток Сейма.
 Чёрная курица (значения)
 Курицын (значения)